Компаньо́н ( — спутник, партнёр):

 «Компаньон» — серия бытовых компьютеров, клонов ZX Spectrum на советской элементной базе, выпускалась с 1989 по 1995 год.
 «Компаньон» — комедия 1996 года режиссёра Дональда Питри.
 «Компаньон» — украинский хоккейный клуб из Киева.
 «Компаньон» — первоначальное (в 1991 году) название газеты  — еженедельного издания в Атырауской области.
 Компаньон, Антуан (род. 1950) — французский литературовед, профессор Коллеж де Франс (2006), член Французской академии (2022).

См. также